Собич, Зак (полное имя Захари Дэйвид Собич, Zachary David «Zach» Sobiech; 3 мая 1995 — 20 мая 2013) — американский фолк-рок исполнитель. 
 Собич — село, Собичский сельский совет, Шосткинский район, Сумская область, Украина.